Spheres může být:
 SPHERES – řada miniaturních satelitů NASA a amerických ozbrojených sil
 Spheres (album, Delerium) – album kanadské skupiny Delerium z roku 1994
 Spheres (album, Pestilence) – album nizozemské skupiny Pestilence z roku 1993
 Spheres (skladba) – skladba britského hudebníka Mika Oldfielda